Ninette, localité du Manitoba au Canada.
 Ninette, film espagnol (2005).